

Biografia 
Era l'unico figlio del condottiero Andrea di Capua († 1511), generale delle truppe di papa Giulio II, e di Maria d'Ayerbo d'Aragona († 1531). Morì a Milano il 1º dicembre 1523 per una "febre longa", all'età di 28 anni.

Ascendenza

Discendenza 

Si sposò con Antonicca del Balzo († 1549), figlia di Giovan Francesco del Balzo, da cui ebbe:
 Isabella (1510-1559), andata in sposa a Ferrante I Gonzaga, conte di Guastalla;
 Maria († 1555), la quale sposò Vincenzo Di Capua, duca di Termoli.

Note

Voci correlate 
 Di Capua (famiglia)
 Andrea di Capua
 Isabella di Capua

F
Nobili italiani del XV secolo